Пісенний конкурс Євробачення 1985 став 30-м конкурсом пісні Євробачення. Він пройшов 4 травня 1985 року в місті Гетеборг, Швеція. У конкурсі не взяли участь Голландія і Югославія, повернулися Греція й Ізраїль, число учасників залишилося колишнім — 19. Гран-Прі одержала група Bobbysocks із піснею «La det swinge», що представляла Норвегію. Уперше трансляція конкурсу здійснювалася тільки через супутник.

Результати

Голосування

12 балів у фіналі

Посилання 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

Євробачення

1985 у телебаченні
1985 у Швеції
Травень 1985
Культура Гетеборга